Črni Vrh je ime več naselij v Sloveniji in zamejstvu:

 Črni Vrh, Občina Dobrova - Polhov Gradec
 Črni Vrh, Občina Idrija
 cestni prelaz Črni vrh (Strmec)
Observatorij Črni Vrh - astronomski observatorij na Črnem Vrhu nad Idrijo
 Črni Vrh, Občina Tabor (pri Vranskem)
 Črni Vrh v Tuhinju, Občina Kamnik
Črni vrh (Montefosca), Beneška Slovenija, Italija
Črni Vrh je ime več vrhov v Sloveniji in zamejstvu:
Črni vrh (1923 m), vrh na Dleskovški planoti v Kamniško-Savinjskih Alpah
Črni vrh (1751 m), vrh v Karavankah
Črni vrh (Monte nero, 1743 m), vrh v Kanalski dolini-Italija nad Ovčjo vasjo oz. dolino Zajzera
Črni vrh (Schwarzer, 1688 m), vrh v Karavankah nad Šmarjeto v Rožu, Koroška, Avstrija
Črni vrh (Monte nero, 1568 m), vrh v Kanalski dolini-Italija nad Trbižem
Črni vrh (1544 m), vrh v Julijcih nad zgornjo soško dolino oz. vasjo Soča med Lepeno in Vrsnikom
Črni vrh (1486 m), vrh nad Soriško planino v Julijcih
Črni vrh (Colrotondo, 1486 m), vrh v Kanalski dolini (Italija) nad Belo pečjo oz. Belopeškimi jezeri
Črni vrh (1543,5 m), najvišji vrh Pohorja - nad Mislinjo; blizu njega tudi 
Mali Črni vrh (1533 m) pri Ribniški koči
Črni vrh (1475), vrh v Julijskih Alpah med Kranjsko goro in Gozd-Martuljkom
Črni vrh (1405), vrh pri Smrekovcu v Smrekovškem pogorju
Črni vrh (nad Jesenicami) (1366 m), vrh v Karavankah nad Jesenicami oz. pod Golico
Črni vrh (1348 m), vrh na Pokljuki pri vasi Goreljek v Bohinju
Črni vrh (1335 m), vrh pri Plešivcu (Uršlja gora)
Črni vrh (1307 m), vrh na Jelovici nad Kropo
Črni vrh (1291 m) v Cerkljanskem hribovju pod Blegošem pri Davči (smučišče Črni vrh)
Črni vrh (1264 m), vrh na Jelovici nad Sotesko
Črni vrh (1260 m), vrh v/na Trnovskem gozdu
Črni vrh (1250 m), vrh nad Podbrdom oz. Petrovim brdom nad prelazom iz Baške grape v Selško dolino
Črni vrh (1250 m), vrh v Karavankah nad Podljubeljem oz. Tržičem pri Dobrči
Črni vrh (1204 m), najvišji vrh Čemšeniške planine
Črni vrh (1121 m), vrh nad dolino Gomance v zahodnem Gorskem kotarju ob slovenski meji na Hrvaškem
Črni vrh (1072 m), vrh na Veliki gori pri Ribnici
Črni vrh (1066 m), vrh pri Lokvah nad Čepovanskim dolom
Črni vrh (1063 m), vrh nad Babnim poljem na Racni gori pri Petelinjeku
Črni vrh (963 m), eden izmed dveh najvišjih vrhov v gorskem nizu Mala gora nad Ribnico
Črni vrh (780 m), vrh na Logaški planoti oz. Menišiji
Črni vrh (775 m), vrh na območju razložene hribovske vasi Spodnji Razbor 
Črni vrh (715 m), pri vasi Črni vrh, nad Vranskim oz. Taborom
Črni vrh (712 m), vrh nad Šentjoštom nad Horjulom 
Črni vrh (695 m), vrh pod Vremščico nad vasjo Gornje Ležeče
Črni vrh (Schwarzkogel, 615 m), vrh pri Bačah oz. Baškem jezeru na Koroškem, Avstrija
Črni vrh (527 m), vrh v občini Osilnica nad Čabranko ob hrvaški meji
Črni vrh (483 m), vrh med Trato in Toškim čelom pri Ljubljani
Črni vrh ali Črni hrib (443 m) na Golovcu pri Ljubljani

naselja v Sloveniji